Iain Dilthey, réalisateur allemand
 Karl Dilthey (de), archéologue allemand
 Wilhelm Dilthey,  historien, psychologue, sociologue et philosophe allemand.